Chiesa di San Brizio – Monno
 Chiesa di San Brizio – Saone, frazione di Tione di Trento
 Chiesa di San Brizio – Vagna, frazione di Domodossola

Pagine correlate 
 Chiesa di San Brizio Vescovo